Iguazú kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Puerto Iguazú, församlingshuvudort, Misiones, 
 Departamento de Iguazú, kommun, Misiones, 

Robotskapade Argentinaförgreningar